Новиковская — нежилая деревня в Шенкурском районе Архангельской области. Входит в состав муниципального образования «Ровдинское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 50 километрах на юг от города Шенкурска, на правом берегу реки Пуя, притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на юге деревни Носовская и Степачевская, на юго-востоке деревня Филипповская. Близ деревни пролегает автомобильная дорога федерального значения   «Холмогоры».
 Часовой пояс

Население

История 
В «Списке населенных мест Архангельской губернии к 1905 году» деревня Новиновская(Заболотье) насчитывает 10 дворов, 43 мужчины и 53 женщины.  В административном отношении деревня входила в состав Ровдинского сельского общества Ровдинской волости.

На 1 мая 1922 года в поселении 15 дворов, 31 мужчина и 46 женщин.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Ровдинское»